См. также Фриденталь (значения)

Фриденталь ( - "мирная долина") — бывшая немецкая колония в Царском Селе под Санкт-Петербургом в XIX—начале XX веков.

История 

Колония была учреждена в 1816 году по инициативе фабриканта А. Кемпера. Первые семь одноэтажных деревянных домов были возведены в 1819 году. Основу поселенцев составили немецкие переселенцы (9 семей) из герцогства Бергского. Колония располагалась по внешней стороне Софийского бульвара вдоль царскосельского Московского шоссе. Колонисты занимались огородничеством и ремеслами, некоторые незаконно сдавали постройки под загородные дачи (с 1860-х). В 1897 году население колонии достигло 228 человек. Жители колонии в XIX веке являлись основными прихожанами царскосельской кирхи.

Колония была упразднена в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны и антигерманскими настроениями. К этому времени потомки переселенцев из Германии уже в достаточной мере были ассимилированы. Тем не менее, немецкие жители Детского Села дожили до Второй мировой войны, когда были депортированы..

Следы колонии сохранились в топониме Колонистский пруд (на ручье Вангази).

Фамилии колонистов 
Вебер, Видемейер, Келлерман, Кемпер, Кремер, Кумбрух, Мейер, Мундингер, Остерман, Флейнгаузен, Шмиц, Эш.

Примечания

Ссылки 
 Немецкая мануфактур-колония Фриденталь . Дом Кемпера

Пушкин (город)
Места поселения российских немцев
Немецкие колонии в Санкт-Петербурге